Bassein, nom antic de Pathein a Birmània
 Bassein o Ngawun, riu de Birmània.
 Bassein o nom anic de Vasai, a Maharashtra, Índia.